Gemmill ist der Familienname folgender Personen:

 Archie Gemmill (* 1947), schottischer Fußballspieler
 James Fairlie Gemmill (1867–1926), schottischer Zoologe
 Moira Gemmill († 2015), britische Designerin und Museumskuratorin 
 Scot Gemmill (* 1971), schottischer Fußballspieler
 R. Scott Gemmill, US-amerikanischer Fernseh-Drehbuchautor und Produzent